Golog (volk), een Tibetaans, nomadische bevolkingsgroep in oostelijk China, oorspronkelijk Amdo
Golog (autonome Tibetaanse prefectuur), een prefectuur in de provincie Qinghai, China